Thiéry bezeichnet:
 Thiéry (Alpes-Maritimes), Gemeinde im Département Alpes-Maritimes, Frankreich
 Thiéry (Burkina Faso), Stadt im Département Bogandé, Provinz Gnagna, Burkina Faso

Thiéry oder Thiery ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Armand Thiéry (1868–1955), belgischer römisch-katholischer Priester, Theologe, Psychologe, Ingenieur und Professor
 Fritz Thiery (1899–nach 1958), deutscher Tonmeister, Filmproduzent und Filmregisseur
 Jean-Paul Thiery (* 1947), französischer Biologe
 Joachim Thiery (* 1952), deutscher Hochschullehrer
 Nicolas Joseph Thiéry de Ménonville (1739–1780), französischer Botaniker

Siehe auch:
 Thiry
 Thierry